Ореха (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 5,85 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

История 
Город основан в 1845 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Orexa

Города Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа